Матч СССР — США — Япония по лёгкой атлетике 1985 года прошёл в Токио 21—22 сентября на национальном стадионе.

В рамках соревнования проходили три матча: СССР — США, СССР — Япония и США — Япония.  выиграла оба своих матча;  выиграла у хозяев.

Это был не первый матч в серии с участием других команд, прошедший за пределами СССР и США — уже были матч СССР — США — НРБ в 1975 году и несколько матчей по многоборью.

Это был первый матч в серии, прошедший за пределами СССР и США по полной программе (матч СССР — США — Канада по легкоатлетическому многоборью 1979 года прошёл в Квебеке).

Матч 1985 года завершал эту серию. После него были ещё четырёхсторонний матч 1989 года в Бирмингеме и несколько разных матчей в помещении. Они уже не имели такого успеха.

Результаты

Личный зачёт

100 метров

200 метров

400 метров

800 метров

1500 метров

5000/3000 метров

10 000 метров

110/100 метров с барьерами

400 метров с барьерами

3000 метров с препятствиями

Ходьба 20 км 
Советские спортсмены не участвовали.

4×100 метров

4×400 метров

Высота

Шест

Длина

Тройной

Ядро

Диск

Молот

Копьё

Общий зачёт

Примечания

Литература 
 
 

Международные спортивные соревнования в Токио
Сентябрь 1985 года
Спорт в Японии в 1985 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Японии
1985 год в лёгкой атлетике